Ранчо Нуево де ла Круз има више значења:

 Ранчо Нуево де ла Круз (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево де ла Круз (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику